2 osady w Polsce:
 Nadjezierze – osada w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory 
 Nadjeziorze (Nadjezierze) – kolonia wsi w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskimm, w gminie Szubin

Inne miejscowości:
 Nadjezierze – wieś na Litwie
Miejscowości na Białorusi

 Nadjezierze – dawna kolonia i folwark w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Wołki.